Rai é uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento de Orne. Estende-se por uma área de 16,03 km².

Demografia

Comunas de Orne